Соревнования женщин в плавании на 200 метров брассом на летних Олимпийских играх 2016 года состоялись 10 и 11 августа на Олимпийском водном стадионе в Рио.

Олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов на этой дистанции Ребекка Сони завершила карьеру и не выступала на Играх в Бразилии.

Чемпионка мира 2015 года на этой дистанции японка Канако Ватанабэ не сумела выйти в финал, в полуфинале она проплыла почти на 4 секунды медленнее, чем в финале чемпионата мира 2015 года.

Золото достаточно неожиданно и очень уверенно завоевала 27-летняя японка Риэ Канэто, которая ранее никогда не выигрывала медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Олимпийских играх 2008 года Канэто заняла на этой дистанции седьмое место в финале с результатом 2:25,14, а в 2012 году на Олимпийских играх не выступала. Канэто стала третьей в истории японкой, выигравшей олимпийское золото на этой дистанции после Хидэко Маэхаты в 1936 году и Кёко Ивасаки в 1992 году.

Россиянка Юлия Ефимова, которая была третьей на этой дистанции на Олимпийских играх 2012 года, на этот раз заняла второе место, отстав от чемпионки на 1,67 сек. Ефимова в финале проплыла на 1,05 сек медленнее, чем 4 годами ранее на Играх в Лондоне.

В полуфиналах были установлены национальные рекорды Великобритании (Молли Реншоу, 2:22,33) и Финляндии (Йенна Лаукканен, 2:25,14).

В финале не оказалось ни одной американки, в том числе чемпионки на дистанции 100 метров Лилли Кинг.

Награды вручала член МОК колумбийка Юмилка Руис.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал выходят спортсменки, показавшие 16 лучших результатов, вне зависимости от занятого в заплыве места.

Полуфиналы 
В финал выходят спортсменки, показавшие 8 лучших результатов, вне зависимости от занятого в заплыве места.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Всё всем показала. У Ефимовой – второе серебро!  — 12 августа 2016 года, Чемпионат.ком
 Swimming: Efimova gets silver again as Kaneto wins women's 200 breaststroke  

Плавание на летних Олимпийских играх 2016